Recycle bezeichnet:

 eine abgewandelte Form zum Verb recyceln, siehe Recycling
 in der Verfahrenstechnik allgemein die Rückführung eines Stoffstroms
 Recycle (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Recycle (Film), jordanischer Dokumentarfilm aus dem Jahre 2007

ReCycle steht für:

 ReCycle (Software), eine Musiksoftware der Firma Propellerhead Software

Siehe auch: